La Beta Ethniki 1996-1997 è la 38ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1997-1998
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1997-1998

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1996
Calcio nel 1997